Шла́пбах () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Шлапбах, Сюзан — швейцарская кёрлингистка.
 Шлапбах, Урсула — швейцарская кёрлингистка.